Félix de Austria (Viena, 31 de mayo de 1916 - Ciudad de México, 6 de septiembre de 2011) fue miembro de la Familia Imperial de Austria.

Biografía 
El archiduque Félix nació en Viena, fue el cuarto hijo, pero tercer varón del archiduque Carlos de Austria, posteriormente último Emperador de Austria y Rey de Hungría, y de su esposa la princesa Zita de Borbón-Parma.

El archiduque fue bautizado el 8 de junio de 1916, en Schönbrunn. Siendo uno de sus padrinos, su tío-abuelo, el rey Federico Augusto III de Sajonia.

En 1919 Félix y su familia fueron enviados al exilio en Suiza y posteriormente a la isla portuguesa de Madeira, donde su padre Carlos, falleció el 1 de abril de 1922, a causa de una neumonía.

En el otoño de 1937, se le permitió regresar a Austria, para entrar en la Academia Militar en Wiener Neustadt. Se convirtió en el primero los Habsburgo, desde la abolición de la monarquía, en hacer una carrera como oficial en el ejército austríaco.

Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras se encontraban en los Estados Unidos, Félix y su hermano Carlos Luis se ofrecieron a servir en el Batallón de Infantería 101a conocido como el "Batallón de Libre Austria". Sin embargo, el batallón se disolvió cuando un grupo de exiliados voluntarios judíos que formaban la mayoría de la fuerza en última instancia, se negaron a confirmar su alistamiento.

Félix paso casi la totalidades de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos siendo consejero privado del presidente Norteamericano Roosvelt para asuntos relacionados con Europa Central. Su labor política contra el régimen Nazi le llevó a recibir 6 órdenes de aprehensión y fue juzgado en ausencia por distintos tribunales nazis otorgándole la pena de muerte en 6 ocasiones. Nunca fue capturado.

Durante su tiempo en el exilio archiduque Félix vivió en Portugal, Bélgica, México y Estados Unidos. Vivió en la colonia de San Ángel en Ciudad de México, donde murió en 2011, fue el último de los hijos del último emperador de Austria en morir.  Fue enterrado en la cripta de la familia en la Abadía de Muri cerca de Zúrich. La abadía es un lugar de enterramiento privilegiado de la dinastía de los Habsburgo, y también contiene los restos de su esposa y los corazones de sus padres.

Matrimonio y descendencia 
El archiduque Félix se casó civilmente el 18 de noviembre de 1952 en Beaulieu, Francia, y religiosamente un día después, con la princesa Ana Eugenia de Arenberg con quien tuvo siete hijos:

 Archiduquesa María del Pilar de Austria (1953) se casó con Joaquín Ritter und Edler von Poschinger (1952), con quien tiene cinco hijos:
 Kinga Edle von Poschinger, (1981). 
 Carlos Luis Juan Germán José María Melchor Edler von Poschinger, (1982).
 María Benedicta Edle von Poschinger, (1983).
 María Francisca Edle von Poschinger, (1987).
 Antonia Josefa Edle von Poschinger, (1991).

 Archiduque Carlos Felipe de Austria (1954) se casó por primera vez con Martina Donath, (matrimonio anulado desde 1997), con quien tuvo un hijo:
 Julián Lorenzo Pedro de Habsburgo-Lorena, (1994).
Casado en segundas nupcias con Annie-Claire Lacrambe (1959), tuvo otro hijo:
 Luis Damián Enrique María Marcos de Aviano Melchor de Habsburgo-Lorena, (1998).

 Archiduquesa Kinga de Austria (nacida en 1955) se casó con el Barón Wolfgang von Erffa (1948, con quien tiene cinco hijos: 
 Zita von Erffa, (1986). 
 Humberto Ladislao von Erffa, (1988).
 María Asunción von Erffa, (1990). 
 María Isabel von Erffa, (1993). 
 Constanza María Teresa Cristina Juana Melchora von Erffa, (1999). 

 Archiduque Ramón (Raimundo José) de Austria (1958-2008) se casó con Bettina Götz (1969), con quien tuvo tres hijos:
 Félix de Habsburgo-Lorena, (1996). 
 Sofía de Habsburgo-Lorena, (1998).
 María Teresa de Habsburgo-Lorena (2000). 

 Archiduquesa Miriam de Austria (1959) contrajo matrimonio con Jaime Corcuera Acheson (1955), un mexicano descendiente de los condes de Gosford, con quien tiene cuatro hijos:
 Carlos Sebastián Corcuera, (1984). 
 Pedro Juan Corcuera, (1985). 
 Felipe Corcuerra, (1987). 
 Andrés Corcuera, (1988). 

  Archiduque Esteban de Austria (1961) se casó con Paola de Temesváry (1971), con quien tiene tres hijos:
 Andrés de Habsburgo-Lorena, (1994). 
 Pablo Juan María Marcos de Aviano Melchor de Habsburgo-Lorena, (1997). 
 Margarita de Habsburgo-Lorena, (1999). 

 Archiduquesa Viridiana de Austria (1961, gemela del Archiduque Esteban) se casó con Carlos Dunning-Gribble, Señor de Marnhull (1961), con quien tiene cuatro hijos:
 Carlos Leopoldo Fernando Jorge Dunning-Gribble, (1991). 
 Fernando Dunning-Gribble, (1992). 
 Maximiliano Dunning-Gribble, (1996). 
 María Carlota Dunning-Gribble, (2001).

Distinciones honoríficas 

 Caballero de la Orden del Toisón de Oro
 Caballero de honor y devoción de la Orden de Malta

Ancestros

Referencias 

Casa de Habsburgo-Lorena
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XX
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros de honor y devoción de la Orden de Malta
Nacidos en Viena
Emigrantes austríacos hacia México